Borodin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Borodin (* 1975), russischer Mathematiker
 Allan Borodin (* 1941), kanadischer Informatiker
 Andrei Fridrichowitsch Borodin (* 1967), russischer Bankier
 Dmitri Wladimirowitsch Borodin (* 1977), russischer Fußballtorwart
 Elfriede Borodin (1909–1993), deutsche Schauspielerin
 Georgi Kondratewitsch Borodin (1860–1921), russischer General
 Iwan Parfenjewitsch Borodin (1847–1930), russischer Botaniker
 Leonid Iwanowitsch Borodin (1938–2011), russischer Schriftsteller
 Maxim Borodin (≈1985–2018), russischer Investigativjournalist
 Michail Markowitsch Borodin (1884–1951), russischer Revolutionär und Kominternagent
 Nicholas A. Borodin (geb. Nikolai Andrejewitsch Borodin; 1861–1937), russisch-US-amerikanischer Zoologe

 Ulf Bolling-Borodin (1933–2010), deutscher Zauberkünstler 

Borodin ist der Name folgender Orte:

 Borodin (Mazedonien), Ort in der Region Pelagonien

Siehe auch:

 Borodin-Quartett, russisches Streichquartett
 Lückensatz von Borodin